Miejscowości w USA:
 Elsah – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
Gminy w USA:
 Elsah (ang. Elsah Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey